Piotrków ist der Name mehrerer Orte in Polen:
die kreisfreie Stadt Piotrków Trybunalski (dt. Petrikau) in der Woiwodschaft Łódź
der Kreis Piotrków (Powiat Piotrkowski) in der Woiwodschaft Łódź
die Stadt Piotrków Kujawski (dt. Petrikau, 1943–1945 Petrikau (Wartheland)) im Kreis Radziejów (Powiat Radziejowski), Woiwodschaft Kujawien-Pommern
das Dorf Piotrków Borowski (dt. Petrigau) in der Gemeinde Borów (dt. Markt-Bohrau), Kreis Strzelin (dt. Strehlen) (Powiat Strzeliński), Woiwodschaft Niederschlesien 
das Dorf Piotrków Pierwszy im Kreis Lublin (Powiat Lubelski), Woiwodschaft Lublin
die ehemalige Woiwodschaft Piotrków (1975–1998)

Siehe auch
Ähnliche, ebenfalls mehrfach vorkommende polnische Ortsnamen sind Piotrkowo und Piotrkówek.